Миоце́н (, от  — меньший, менее значительный и  — новый, современный) — первая эпоха неогенового периода. Началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад. Эпохе миоцена предшествует эпоха олигоцена, а последовательницей является эпоха плиоцена.

Около 12—10 млн л. н. разошлись эволюционные пути орангутанов и гигантопитеков. В миоцене климат планеты планомерно шёл к охлаждению, и площадь ледников почти достигла современных значений. По данным молекулярной биологии, около 7—8 млн л. н. предки горилл отделились от , а потом и предки шимпанзе отделились от предков людей. В миоцене в связи с усилением похолодания сокращались нормы осадков, леса высыхали, а степи, саванны и луга расширяли свои границы. В морях в этот период появились полноценные, современного типа водоросли и стали одной из самых продуктивных систем на Земле.

Растения и животные в миоцене узнаваемы и по современным видам. Основные фазы развития горной системы Гималаи произошли в этот промежуток времени.

Термин 
Автор термина — шотландский учёный Чарльз Лайель, предложивший разделить третичный период на четыре геологических эпохи (включая миоцен) в первом томе своей книги «Основы геологии» (1830), и в изобретении термина ему также помогал его друг Уильям Уэвелл. Лайель объяснял это название тем, что меньшая часть (18 %) окаменелостей (которые он тогда изучал) этой эпохи может быть соотнесена с современными (новыми) видами.

Палеогеография 
Континенты дрейфовали к нынешним координатам. Отсутствовал сухопутный мост между Южной и Северной Америкой. Движение Южной Америки вызывало подъём горной системы Анд и расширение Мезоамериканского полуострова. Горы росли в высоту так же в Северной Америке, Европе, Восточной Азии. Индийский субконтинент продолжал столкновение с Азией, порождая новые горные хребты большой высоты. Океан Тетис уменьшался в размерах и затем исчез, когда Африка соединилась с Евразией между 19 и 12 миллионами лет назад. Это событие так же вызвало поднятие гор в западной части Средиземноморья и привело к падению уровня моря и временному высыханию Средиземного моря — так называемый Мессинский пик солёности.
Антарктическая плита начала опускаться под Южную Америку 14 млн лет назад. В Южной Америке увеличившие высоту Анды спровоцировали засуху в Патагонии, облака с дождём не могли преодолеть их высоту.

Климат миоцена 
Умеренно тёплый, но стабильно в течение периода охлаждающийся. К концу миоцена, на границе с плиоценом началось оледенение. Между 21 млн и 14 млн лет тёплый промежуток и был больше похож на олигоценовый климат. Начиная с 14 млн лет назад начался средний миоцен и температуры снизились — так называемое «Нарушение среднего миоцена». 8 млн лет назад температура ещё раз резко снизились, и нарастание ледников на Земле достигло почти современных площадей. Гренландия начала покрываться льдами именно с этого времени, но леса сохранялись на острове вплоть до плиоцена.

По данным глубоководного бурения в Антарктиде ледники начали накопление с 36 млн лет назад в эоцене. Снижение температуры в среднем миоцене 15 млн лет назад отражает усиление роста ледников в Антарктиде. В Восточной Антарктиде между 23-15 млн лет назад уже были относительно постоянные ледники, которые поддерживались вследствие образования Циркумполярного течения, кругового течения холодной воды вокруг континента, замкнутого и почти не получающего тёплой воды от тёплых океанов. Начиная с 15 млн лет назад полярные шапки стали разрастаться и дошли до нынешнего состояния. Ледники покрыли Гренландию около 3 млн лет назад.

На средний миоцен приходится Кризис или  — климатическое событие, связанное с вымиранием животных.

Флора 
Коэволюция травянистых растений, способных расти на песчаных почвах. Также развивались травы, способные переживать пожары. Вкупе с эволюцией длинноногих стадных копытных на планете расширились степные и лесостепные экосистемы, в которых доминировали стадные кочевые животные. На них активно охотились хищники.

В степных почвах благодаря густой корневой системе удерживалось много углерода в органическом виде. В сочетании с ледниками и снежными периодами, когда отражающее значение земной поверхности возрастает, климат становился ещё прохладнее. Травы с фотосинтезом уровня С4, способные усваивать углекислый газ и воду более эффективно, чем травы с фотосинтезом уровня С3, расширили свой ареал и стали значимыми в экологическом балансе около 7 млн лет назад.

Фауна 
Морская и наземная фауны были похожи на современный этап, но морские млекопитающие были более разнообразны и многочисленны. В миоцене Южная Америка и Австралия были географически изолированы, и поэтому их фауна сильно отличалась от фауны других континентов.

В раннем миоцене распространены нимравиды, энтелодонты и трёхпалые лошади, это остатки ещё олигоценового периода. Рудодонты из олигоцена так же разнообразны, но они исчезли в начале плиоцена. Псовые, медвежьи, проциониды, лошади, бобры, олени, верблюды и киты были узнаваемы по современным видам. Вымерли борофаговые псовые, гомфоторы, трёхпалые лошади и безрогие носороги — телеокеры и афелопы. В позднем миоцене возник сухопутный путь между Южной и Северной Америками, это позволило ленивцам совершать переходы между континентами, однако полноценного пути ещё не было, была цепь островов.

Распространение трав с фотосинтезом уровня С4 привело к вымиранию травоядных, у которых не было длинных зубов с коронками. Некоторые древние группы млекопитающих смогли пережить миоцен на южных окраинах континентов, включая Южную Америку — дриолестоидные Некролесты. В Америке и Евразии жили герпетотерииды и перадектиды, включая вид Siamoperadectes. В Южной Америке жили спарассодонты.

Узнаваемые по современной фауне утки, зуйки, типичные совы, какаду, вороны появились в течение миоцена. К концу периода существовали все современные группы птиц. Морские группы птиц достигли своего максимального разнообразия за всю историю Земли.

В миоцене жило 100 видов обезьян по всей Африке, Азии и Европе. Уже тогда они широко варьировались по специализации в питании, размеру, строении тела. Именно в срок около 8 млн лет назад появились первые приматы, ставшие началом линии гомининов — ходящих на двух ногах приматов, ставших началом древа, ведущего к современным людям. В конце миоцена появились сахелантроп, оррорин и ардипитеки, в этот период навсегда разошлись ветви шимпанзе и предков людей.

В Северной Америке нарастающая аридизация так же привела к увеличению площади степей и взрывному росту числа змей. Сначала возросла роль гадюк и элапидов, затем произошли новые виды, включая американских ужей, королевских змей, сосновых змей и разные виды полозов.

В океане бурые водоросли, такие как ламинария, поддерживали новые виды морских обитателей, таких как выдры, рыбы и беспозвоночные. Китообразные достигли максимального разнообразия за всю историю. 20 признанных родов усатых китов, в современный период живут только 6. Появились гигантские акулы, хищные кашалоты. Крокодилы так же активно размножались и разделялись на виды и роды. Кайман пурусзавр, имел большие размеры и жил в Южной Америке, гарийский раммосух жил в Индии. Ластоногие, появившиеся в конце олигоцена стали ещё более водно ориентированными. Аллодезмусы — моржи. Пелагиарктос — охотился на других ластоногих, включая аллодесм. В Южной Америке обитали Megapiranha paranensis, значительно крупнее современных пираний. В Новой Зеландии были разнообразные киты, пингвины, киви, корокодилы, черепахи.

Вымирание (кризис) среднего миоцена 

Около 14 млн лет назад во время Лангийской стадии миоцена произошло вымирание. Оно связывается с циклами Миланковича — колебаниями наклона земной орбиты. На этот цикл наложилось возрастание ареалов растений с фотосинтезом С4 и соответственно увеличением отложения органического вещества и таким образом изъятием из атмосферы больших масс углекислого газа, который в свою очередь помогает атмосфере быть теплее. В миоцене накапливались пласты, позже ставшие нефтяными месторождениями, такими как Монтерейская формация в Калифорнии.
Ледники активно начали расти с 15 по 10 млн лет назад. Углекислый газ упал до значений 300—140 ppm, современное значение углекислоты — 400 ppm. 34 млн лет назад на рубеже эоцена и олигоцена — 760 ppm. Ранее, 400—600 млн лет назад углекислота составляла 6 000 ppm.

В период оптимума в миоцене, между 18-16 млн лет назад в Европе вплоть до 45-42° с. ш. жили варановые, хамелеоны, поясохвосты, аллигаторы, гигантские черепахи. Затем наступила стадия миоценового вымирания, и аллигаторы из родов Gavialosuchus и Diplocynodon вымерли между 14-13,5 млн лет назад. Температура упала на 8 ° C в летние периоды.

См. также 

Углекислый газ в атмосфере Земли

Примечания

Литература 
 Эберзин А. Г., Яншин А. Л. Миоцен (миоценовая эпоха) // БСЭ. 2-е изд. Т. 27. 1954. С. 563—564.

Ссылки 
 
 Геохронологическая шкала — геологические периоды в палеонтологии на сайте ammonit.ru.

 
Геологические эпохи